Zapatillas — четвёртый студийный альбом испанской группы El Canto del Loco, вышедший 21 Июня 2005 года в Испании в двух форматах CD+DVD.
Уже через 10 дней после выхода, альбом становится 1х Платиновым и более 5ти недель занимает первое место среди самых продаваемых дисков.

С выходом альбома группа открывает новую официальную веб-страницу.

Всего было продано более 421 тыс. копий.

Отдельными синглами были выпущены песни Zapatillas, Volverá y Besos.

Трек лист CD

Трек лист DVD

Синглы 
 «Zapatillas» (2005)
 «Volverá» (2005)
 «Besos» (2005)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы El Canto del Loco

Альбомы 2005 года
Альбомы на испанском языке